Obere Hardt bezeichnet
 den Naturraum Obere Hardt (Hardtebenen) (223.3) der Hardtebenen (223) südlich von Karlsruhe, BW
 den Naturraum Hockenheimer Hardt im engeren Sinne (Süden von 223.9) im Rhein-Neckar-Kreis, BW
 den Weiler Obere Hardt (Feuerscheid) in Feuerscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm, RP